Бенче — топоним
 во Вьетнаме:
 Бенче — город во Вьетнаме.
 Бенче (провинция) — провинция во Вьетнаме.
 в Македонии:
 Брест — село в общине Македонски-Брод Македонии.